Ingwe (gmina)
 Ingwe (pocisk)
 Ingwë

Zobacz też